Банские дворы (, , дворец бана) — название исторического здания в столице Хорватии городе Загребе, историческая официальная резиденция банов, которые были хорватскими вице-королями после 1102 года; в настоящее время здание занимает Правительство Республики Хорватия.

Расположены на западной стороне площади святого Марка (дом № 1) в центре города.

Банские дворы — это длинное, двухэтажное барочное здание, построенное во времена бана Игнаца Дьюлаи (,  Игнят Джулай) в первой половине XIX века.

История 
Здание было резиденцией хорватских банов с 1809 до 1918 года, отсюда и название Банские дворы, что буквально означает «дворец бана».

В период Второй мировой войны и Независимого государства Хорватия (1941 — 45) здание было штаб-квартирой поглавника государства () Анте Павелича, и, соответственно, называлось «Поглавниковые дворы» (, то есть «дворец поглавника»).

Во времена СФРЮ (1945—1991) сооружение было официальной резиденцией руководства Социалистической Республики Хорватии.

В мае 1990 года Банские дворы стали официальной резиденцией хорватского правительства.

7 октября 1991 года во время Войны в Хорватии в ходе бомбардировки Загреба здание Банских Дворов быле повреждено в результате сильного взрыва. Позже вина за инцидент была возложена на ЮНА, силы которой попали ракетой по зданию, пытаясь уничтожить Франьо Туджмана, новоизбранного Президента Хорватии, Стипе Месича, тогдашнего председателя Президиума Югославии и Анте Марковича, югославского премьер-министра — всем им удалось выжить. На следующий день после взрыва в Банских дворах Парламент Хорватии объявил о независимости Хорватии, и эта дата сейчас отмечается как государственный праздник в Хорватии.

В 1992 году Президент Хорватии перенес свою резиденцию в президентский дворец на ул. Пантовчак (Pantovčak).

Галерея

Ссылки 

 195 лет Банским дворам на www.index.hr 

История Загреба
Резиденции правителей
Здания и сооружения Загреба